Ludvík III. Hesensko-Darmstadtský (Großherzog Ludwig III von Hessen und bei Rhein; 9. června 1806, Darmstadt – 13. června 1877, Seeheim) byl v letech 1848 až 1877 hesenským velkovévodou.

Život 

Ludvík se narodil v létě 1806 jako nejstarší syn velkovévody Ludvíka II. a jeho manželky Vilemíny Luisy Bádenské. Velkovévodou se stal v roce 1848 po otcově abdikaci během březnové revoluce v německých státech.

Za prusko-rakouské války v roce 1866 poslal několikrát zprávu královně Viktorii, tchyni svého synovce a nástupce Ludvíka, v níž na ni apeloval, aby se za něj přimluvila u pruského krále „ve stejném smyslu, v jakém jsem již psal, i když to bude zcela marné“.

Jeho nástupcem se stal 13. června 1877 jeho synovec Ludvík IV., protože jeho mladší bratr Karel (otec Ludvíka IV.) zemřel již o tři měsíce dříve, v březnu 1877.

Manželství 
26. prosince 1833 se sedmadvacetiletý Ludvík v Mnichově oženil s princeznou Matildou Karolínou Bavorskou, nejstarší dcerou krále Ludvíka I.. Z manželství se nenarodily žádné děti. Princezna Matilda Karolína, o sedm let mladší než její manžel, zemřela v roce 1862 a velkovévoda se v roce 1868 znovu oženil, tentokrát morganaticky, a to s Magdalenou Appelovou, která se pak stala baronkou z Hochstädtenu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. června
Narození v roce 1806
Úmrtí 13. června
Úmrtí v roce 1877
Narození v Darmstadtu
Hesensko-Darmstadtští
Nositelé Řádu Ludvíkova
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Nositelé Domácího řádu věrnosti
Nositelé Řádu bílého sokola
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Řádu routové koruny
Muži